Ferronetti est un patronyme italien porté notamment par :

 Damiano Ferronetti (1984-), footballeur italien ;
 Ignazio Ferronetti (1908-1984), monteur et réalisateur italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien